— железнодорожная станция на линиях Одавара и Эносима, расположенная в городе Сагамихара префектуры Канагава. 
Станция расположена в 33,8 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го апреля 1929-го года под названием . Своё нынешнее название получила 15-го октября 1941-го года. Здание станции было перестроено в 1982-м году.

Планировка станции
2 пути и 2 платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции